Жереми Стравьюс (род. 14 июля 1988, Абвиль, Франция) — французский пловец, специализирующийся в кроле, плавании на спине и плавании баттерфляем. Олимпийский чемпион 2012 года в эстафете 4×100 метров вольным стилем, призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион Европы в коротких бассейнах, призёр чемпионата мира по плаванию на короткой воде, призёр Средиземноморских игр.

Биография 

Жереми Стравьюс начал заниматься плаванием с семи лет в клубе «CN Albatros Friville». В 2005 году он стал двукратным чемпионом среди кадетов на дистанции 50 и 100 метров на спине, а в 2006 году стал трёхкратным чемпионом Франции среди юниоров на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине. В 2007 Жереми перешёл в клуб «Amiens Métropole Natation», где его тренером стал Мишель Кретьен. В 2009 году стал первым на национальном чемпионате на стометровке на спине, установив рекорд Франции, и отобрался на чемпионат мира, где не смог пробиться в финал, став 12-м в полуфиналах. Осенью на чемпионате Европы на короткой воде Жереми выиграл золотую медаль в эстафете. В том же году стал призёром Средиземноморских игр.

В 2010 году Жереми Стравьюс удачно выступил на чемпионате Европы, где выиграл «серебро» на дистанции 100 м на спине и «бронзу» в эстафете 4×200 метров вольным стилем. В том же году Стравьюс завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира на короткой воде.

2011 год сложился успешно для французского пловца: на чемпионате мира он стал чемпионом мира на стометровке на спине, поделив первое место с соотечественником Камилем Лакуром, и выиграл две серебряные награды в эстафетах 4×100 и 4x200 метров вольным стилем.

В 2012 году Жереми Стравьюс выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в эстафете. Вскоре француз участвовал в Олимпийских играх, где он стал олимпийским чемпионом в эстафете 4×100 метров вольным стилем, серебряным призёром в кролевой эстафете 4×200 метров (участвовал в предварительных заплывах). В ноябре этого же года Стравьюс выиграл 5 золотых и серебряную медали на домашнем чемпионате Европы на короткой воде.

В 2013 году на чемпионате мира Жереми Стравьюс стал трёхкратным чемпионом мира, выиграв две золотых медали в эстафетах 4×100 метров (вольным стилем и в комбинированной эстафете), завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м на спине и стал третьим на стометровке на спине. В декабре выиграл две золотых и серебряную медали на чемпионате Европы в коротких бассейнах.

В 2014 француз выиграл золотую и 3 серебряных медали на чемпионате Европы.

В 2015 году на чемпионате мира Стравьюс выиграл золотую медаль в эстафете 4×100 метров вольным стилем, на дистанциях 50 и 100 метров на спине не смог пробиться в финальную стадию соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте swimrankings.net 
 Лучшие результаты на сайте Федерации плавания Франции 

Пловцы Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию